Amphoe Kaeng Khro (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Chaiyaphum. Die Provinz Chaiyaphum liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Die Nachbarbezirke sind im Uhrzeigersinn von Norden startend: die Amphoe Phu Khiao und Ban Thaen in der Provinz Chaiyaphum, die Amphoe Mancha Khiri und Khok Pho Chai in der Provinz Khon Kaen sowie die Amphoe Khon Sawan, Mueang Chaiyaphum und Kaset Sombun wiederum in Chaiyaphum.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Kaeng Khro gehörte ursprünglich zum Amphoe Phu Khiao. Am 13. August 1959 wurde Kaeng Khro selber zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kaeng Khro ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 113 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Sang (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Nong Sang.
 Na Nong Thum (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Na Nong Thum.
 Kaeng Khro (Thai: ) besteht aus Teilen der Tambon Chong Sam Mo und Nong Phai.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Chong Sam Mo (Thai: )
 Nong Kham (Thai: )
 Na Nong Thum (Thai: )
 Ban Kaeng (Thai: )
 Lup Kha (Thai: )
 Khok Kung (Thai: )
 Kao Ya Di (Thai: )
 Tha Mafai Wan (Thai: )
 Nong Phai (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Kaeng Khro von amphoe.com (Thai)

Kaeng Khro